Die Brasil Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Februar 2011 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in San José die SAP Open gespielt. Letztere zählten genau wie die Brasil Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Carlos Ferrero, der in diesem Jahr aus Verletzungsgründen nicht antreten konnte. Im Doppel waren Pablo Cuevas und Marcel Granollers die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht zusammen an. Den Einzelbewerb konnte Nicolás Almagro gewinnen, im Finale besiegte er den Ukrainer Oleksandr Dolhopolow; dies war nach 2008 sein zweiter Titel in Costa do Sauípe. Das Doppel konnten die Brasilianer Marcelo Melo und Bruno Soares für sich entscheiden, im Finale besiegten sie die spanische Paarung Pablo Andújar und Daniel Gimeno Traver. Für Melo war dies der zweite, für Soares der erste Titel in Costa do Sauípe.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 470.200 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 527.700 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Februar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 23 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Costa do Sauípe